Ștefan Constantinescu se poate referi la:

 Ștefan Constantinescu (pictor) (1893-1987), pictor român,
 Ștefan Constantinescu (regizor) (n. 1968), regizor român contemporan.

Nume proprii